Osoby o tym nazwisku:
 David Buffett – australijski polityk
 Howard Buffett – amerykański polityk
 Peter Buffett – amerykański muzyk, kompozytor i producent
 Warren Buffett – amerykański ekonomista, inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop